Ennearthron är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Mellie 1847. Ennearthron ingår i familjen trädsvampborrare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Trädsvampborrare
Ennearthron